Libellen, de insectorde Odonata
 Juffers, libellen behorend tot de onderorde der Zygoptera
 Echte libellen, libellen behorend tot de onderorde der Anisoptera
 Libel (film), een Britse dramafilm uit 1959
 Libel (okres Rychnov nad Kněžnou), een plaats in Tsjechië
 Libel (sieraad), een individuele hanger uit België
 Libel (waterpas), een soort waterpas 
 Pamflet, een schotschrift

Zie ook 
 Libelle (doorverwijspagina)